Le Poizat é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com a comuna de Lalleyriat para a criação da nova comuna de Le Poizat-Lalleyriat.

Demografia 
Em 2006 Le Poizat apresentava uma população de 403 habitantes, distribuídos por 292 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain